Персија се може односити на:

 егзоним за Иран у Западном свету
 Персијско царство, кроз разне историјске периоде
 Фарс, регион и административна покрајина у Ирану
 Перзија (Кремона), насеље у Италији у округу Кремона